Curry County

 Curry County, New Mexico
 Curry County, Oregon